Па́вел Алексе́евич Козло́в (, Москва — , там же) — русский поэт, переводчик и композитор. Внук П. Ф. Козлова.

Биография 
Родился в дворянской семье штабс-капитана Алексея Павловича Козлова (17.03.1813 — до 1877) и его троюродной сестры Прасковьи Андреевны Приклонской (1817—1878), наследницы усадьбы Подвязье. Воспитывался в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1860 году был принят на службу в Особую канцелярию Министерства иностранных дел. Пережил бурное увлечение гастролировавшей зарубежной актрисой, оставил службу и выехал за границу. Жил в Италии, Франции, Германии, Англии, Испании. Встречался с видными деятелями науки и культуры. В 1867 году, вернувшись из-за границы, служил при варшавском генерал-губернаторе.

Дрался на дуэли, был ранен. В 1868 году вновь уехал за границу. Познакомился с И. С. Тургеневым и выдающимися французскими писателями и сам стал серьёзно заниматься литературой. Вернувшись в Россию, служил при виленском генерал-губернаторе А. Л. Потапове, затем при московском генерал-губернаторе князе В. А. Долгорукове. Получил звания сначала камер-юнкера (1872), затем камергера.

В последние годы жизни, уже «приговорённый к смерти», страдая мучительным удушьем — следствием астмы, Козлов продолжал интересоваться литературой и диктовал сцены из намеченной им стихотворной комедии из великосветского быта. Похоронен на кладбище Донского монастыря.

Творчество 
Первые стихотворения пытался опубликовать в середине 1850-х годов. Дебютировал в печати переводом «Еврейских мелодий» Байрона в журнале «Библиотека для чтения» (1859; отдельное издание — Санкт-Петербург, 1860).

В 1870-х годах стихотворения и, главным образом, стихотворные переводы Козлова печатались в «Заре», «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Огоньке», «Всемирной иллюстрации» и других периодических изданиях, а также выходили отдельными изданиями. Оригинальные стихотворения Козлова ничем особенным не выдаются, но очень музыкальны: некоторые его романсы, например, «Забыли вы…» («Глядя на луч пурпурного заката», автор музыки А. А. Оппель) приобрели большую известность. На стихотворение «Когда б я знал…» Козлов сам написал музыку (1880). В 1884 году вышло двухтомное собрание стихотворений Козлова.

В переводах Козлова были изданы поэмы Альфреда де Мюссе «Ива» (1873-1884) и «Намуна» (1884). Перевёл также трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» и «Перикл», стихотворения Юлиуша Словацкого, Владислава Сырокомли, Юзефа Залеского и других польских поэтов. 

Является автором поэмы «Городок», которая была опубликована в 1887 году в петербургском журнале «Книжки недели». Это была яркая сатира на царскую провинцию того времени. Хотя Козлов не назвал своими именами место и действующих лиц поэмы, под «Городком» почти наверняка подразумевался Темников, в котором Козлов неоднократно бывал, так как его мать владела Кондровской бумажной фабрикой, расположенной в нескольких километрах от города. 

Главной литературной заслугой считались его переводы Байрона («Манфред», «Дон-Жуан», «Паломничество Чайльд-Гарольда», первые 3 песни, и «Беппо»), помещённые первоначально в «Русской мысли». Особенно хвалили в печати полный перевод «Дон Жуана», сделанный близко к подлиннику и притом чисто байроновским стихом. По характеристике К. Чуковского, «это был вполне корректный перевод, но до того худосочный, что русские люди, читая его, невольно представляли себе Байрона бесталанным сочинителем скучнейших стишков».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Русские поэты
Павел Алексеевич
Лауреаты Пушкинской премии Академии наук
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Умершие от астмы
Похороненные в некрополе Донского монастыря